Wielkie Sioło – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Wielkie Sioło
 Wielkie Sioło – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Chodorowce
 Wielkie Sioło – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Krupa
 Wielkie Sioło – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Werdomicze
 Wielkie Sioło – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie
 Wielkie Sioło – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Połoczany
Wielkie Sioło – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Sielsowiet Wielkie Sioło – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, z siedzibą w Wielkim Siole